Opeloge ist der Familienname folgender Personen:

 Don Opeloge (* 1999), samoanischer Gewichtheber
 Ele Opeloge (* 1985), samoanische Gewichtheberin
 Jack Opeloge (* 2000), samoanischer Gewichtheber
 Mary Opeloge (* 1992), samoanische Gewichtheberin
 Niusila Opeloge (* 1980), samoanischer Gewichtheber
 Petunu Opeloge (* 1994), samoanischer Gewichtheber
 Tovia Opeloge (* 1990), samoanischer Gewichtheber